Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 165001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 21 stycznia 2000 do 12 stycznia 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

165001-165100

165101-165200

165201-165300

165301-165400

165401-165500

165501-165600

165601-165700

165701-165800

165801-165900

165901-166000

Przypisy 

Lista planetoid 165001-166000